Ку́тижма — топоним в Республике Карелия:
 Кутижма — посёлок в Пряжинском районе Республики Карелия.
 Кутижма — станция в Пряжинском районе Республики Карелия.
 Кутижма — река в Пряжинском районе Республики Карелия.